Фронхофен (Кузель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Фронхофен (Рейн-Хунсрюк) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.